Allomyia är ett släkte av nattsländor. Allomyia ingår i familjen Apataniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Allomyia